Томас де Моубрей (; 17 сентября 1385 или 1386 — 8 июня 1405, Йорк, Йоркшир, Королевство Англия) — английский аристократ, 4-й граф Норфолк, 2-й граф Ноттингем, 8-й барон Сегрейв, 7-й барон Моубрей. Сын Томаса Моубрея, 1-го герцога Норфолка. В 1405 году совместно с Ричардом Скрупом поднял мятеж против короля Генриха IV в пользу Мортимеров, потерпел поражение при Шиптон-Муре и был казнён.

Происхождение 
Томас Моубрей принадлежал к знатному английскому роду нормандского происхождения, основатель которого был соратником Вильгельма Завоевателя. Моубреи находились в довольно близком родстве с королевским домом: одна из прабабок Томаса по отцу, Джоан, принадлежала к Ланкастерской ветви Плантагенетов, а другая, Маргарет Норфолкская, была дочерью Томаса Бразертона — одного из сыновей короля Эдуарда I. Этой семье принадлежали обширные земли в северных графствах, к которым добавилось полученное через Маргарет наследство рода Биго в Восточной и Центральной Англии. Отец Томаса того же имени носил титулы 6-го барона Моубрей и 7-го барона Сегрейв, 1-го графа Ноттингем и 3-го графа Норфолк, занимал наследственную должность графа-маршала, а в 1398 году стал 1-м герцогом Норфолк.

Томас-младший был первым ребёнком в семье герцога Норфолка и его второй жены Элизабет Фицалан (первая жена герцога, Элизабет ле Стрейндж, умерла бездетной). Он появился на свет 17 сентября 1385 года или в 1386 году, а после него родились сын Джон и три дочери — Маргарет, Изабелла и Элизабет.

Биография 

Томас Моубрей-старший был замешан в мятежах против короля Ричарда II. В 1398 году он вызвал на поединок Генриха Болингброка, графа Дерби; король в последний момент запретил бой и осудил обоих на изгнание (Норфолка пожизненно, Дерби на десять лет), а часть владений Моубрея и должность графа-маршала конфисковал. Томас уехал на континент и умер 22 сентября 1399 года в Венеции. К тому моменту Болингброк успел вернуться в Англию, поднять мятеж и свергнуть Ричарда II (тот официально отрёкся 29 сентября), после чего сам стал королём под именем Генрих IV. 14-летний Томас Моубрей-младший ко времени переворота был пажом королевы Изабеллы Французской, жены Ричарда II. Новый монарх позволил ему принять наследство за вычетом титула герцога Норфолка, а должность графа-маршала, которую Томасу разрешили занять, была отделена от должности маршала Англии, предоставленной пожизненно графу Уэстморленду.

Теперь Томас был 4-м графом Норфолк, 2-м графом Ноттингем, 8-м бароном Сегрейв, 7-м бароном Моубрей, обладателем обширных земель в ряде графств Англии. Однако он страдал из-за того, что получил не все почести, полагавшиеся ему по праву; возможно, Моубрея настраивали против новой власти и его йоркширские соседи, Перси и Скрупы. В конце 1400 года граф женился на племяннице Ричарда II Констанции Холланд, чей отец, Джон Холланд, герцог Эксетер (единоутробный брат Ричарда), незадолго до того был обезглавлен за мятеж. В феврале 1405 года и сам Моубрей оказался причастен к заговору Эдуарда Норвичского, герцога Йоркского: этот вельможа хотел похитить из Виндзора братьев Мортимеров, старший из которых, Эдмунд, при Ричарде был наследником престола. Томас во всём сознался и поклялся, что не принимал активного участия в заговоре. Король, поверив ему, оставил эту историю без последствий.

Вскоре произошёл конфликт между Моубреем и Ричардом Бошаном, графом Уорик: последний заявил, что в палате лордов обладает преимуществом, так как его графский титул старше, чем титул Томаса, и Генрих IV принял решение в его пользу. Оскорблённый Моубрей уехал на Север, где Перси и Скрупы уже подняли мятеж в пользу Мортимера. Вместе с архиепископом Йоркским Ричардом Скрупом граф составлял и распространял манифесты на английском языке, в которых говорилось о непосильных налогах, о всеобщем разорении и о необходимости передать корону законному наследнику Ричарда, а Генрих IV фигурировал в тексте как узурпатор и нарушитель клятвы. Мятежники собрали армию в восемь-девять тысяч человек и двинулись от Йорка на север, к землям Моубрея, где к ним были готовы присоединиться сэр Джон Фоконберг и другие местные рыцари. По-видимому, Моубрей и Скруп хотели объединить свои силы с графом Нортумберленд и бароном Бардольф. Однако сын короля Джон (впоследствии герцог Бедфорд) и Ральф Невилл, граф Уэстморленд, рассеяли войско Фоконберга у Топклиффа, а 29 мая преградили Моубрею и Скрупу путь у Шиптон-Мура.

Уэстморленд притворился, что настроен миролюбиво, и предложил командирам мятежников личную встречу. Моубрей был категорически против, но Скруп всё же настоял на том, чтобы начать переговоры; когда граф-маршал и архиепископ приехали на встречу с Невиллом, тот приказал их схватить, а их люди разбежались. Пленников привезли в Понтефракт. Туда не позже 3 июня приехал из Уэльса король, решивший, что мятежники должны умереть именно там, где они подняли знамя восстания. В состав сформированной им судейской комиссии вошли Томас Бофорт (единокровный брат Генриха IV), Томас Фицалан, 12-й граф Арундел (дядя Моубрея), и главный судья Уильям Гаскойн. Однако 8 июня, когда король приказал Гаскойну вынести приговор, тот отказался судить духовное лицо; вместо него решение комиссии было объявлено сэром Уильямом Фулторпом — человеком сведущим в законах, но не имевшим статуса судьи. Моубрей, Скруп и их соратник сэр Уильям Пламптон были приговорены к казни через отсечение головы. Это решение поддержали Фицалан и Бофорт, действовавшие как констебль и маршал соответственно.

В тот же день, 8 июня 1405 года, когда в Йорке шёл праздник святого Вильгельма, осужденных повели на казнь; по данным одного из источников, Моубрея везли верхом на кобыле, посаженным задом наперёд в знак бесчестия. Казнь состоялась на поле за городскими стенами при большом стечении народа. 19-летний Томас в последние минуты явно боялся смерти, но Скруп постарался его подбодрить. Графа обезглавили первым. Его тело похоронили в местной церкви Грейфрайерс, а голову выставили на всеобщее обозрение, насадив на кол. Через два месяца король разрешил снять голову, и согласно местной легенде за это время она даже не начала разлагаться.

Семья 
Томас Моубрей был женат с 1404 года на Констанции Холланд, дочери Джона Холланда, 1-го герцога Эксетера, и Элизабет Ланкастерской (племяннице двух королей, Ричарда II по отцу и Генриха IV по матери), но брак остался бездетным. Позже вдова вышла за сэра Джона Грея. Наследником Томаса стал его младший брат Джон, впоследствии получивший титул герцога Норфолк.

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 
 

Графы Норфолк
2-2
Бароны Моубрей
Бароны Сегрейв
Казнённые при Ланкастерах
Дом де Моубрей